Bezmer peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Безмер) :
Bezmer, village bulgare de l'obchtina de Tervel, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Bezmer, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol.
 Point de Bezmer est sur la côte nord-ouest, île Livingston aux îles Shetland du Sud, l'Antarctique
 un khan des Bulgares, Bezmer (règne de 668 à 671)